Mark Wright peut désigner :

 Mark Wright (1963-), joueur et entraîneur de football ;
 Mark Wright (1987-), une personnalité de télévision anglaise, journaliste de divertissement et ancien footballeur ;
 Mark Wright, auteur de science-fiction.